Paranapanema bezeichnet:

 Paranapanema, Fluss in Brasilien
 Paranapanema (São Paulo), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo